"Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine" (također i kao "Jedinstvena nogometna liga Bosne i Hercegovine") je predstavljala ligu trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1974./75.  
Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bilo "Jedinstvo" iz Brčkoga.

Ljestvica 

 Ilidža - danas dio naselja Sarajevo 
 "Rudar" (Ljubija - Prijedor) - iz mjesta Ljubija, ali djelovali i nastupali u Prijedoru

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Poveznai članci 
 Hercegovačka nogometna zona 1974./75.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014., , str. 116-123  
  Rajko Petrović, Sonja Petrović: Fudbalski klub "Radnik" Bijeljina : (1919-2003) , Bijeljina, 2010., str. 210-215  
 Tehvid Jakupović: 60 godina FK "Podgrmeč", 2004. 
 Milan Ždrale: FK "Jedinstvo"-Brčko (1919 - 1989), Brčko, 1989., str. 75 
 Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1974./75. i 1975./76., Beograd, ISSN: 0351-2894, str. 538    
  

 

1974-75 
 republička
1974-75